В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Swedish Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Чіллу Бартош 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Сандра Чеккіні (переможниця)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Мерседес Пас (чвертьфінал)
  Радка Зрубакова (півфінал)

 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
 Забіне Гак (чвертьфінал)
 Ніколе Ягерман (2-ге коло)
 Сесілія Дальман (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Swedish Open